Jensch steht für:

 (3245) Jensch, ein 1973 entdeckter Asteroid des Hauptgürtels

Jensch ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Jensch (1912–2001), deutscher Astronom und Konstrukteur
 Ferdinand Jensch (1829–1903), deutscher Richter und Parlamentarier
 Franz Jensch (1906–1985), deutscher Geistlicher und Politiker (CDU), MdV
 Georg Jensch (1908–1978), deutscher Geograph und Kartograph
 Gerhard Wolfgang Jensch (1920–1990), deutscher Schachkomponist
 Olga Jensch-Jordan (1913–2000), deutsche Sportlerin

Siehe auch:
 Jentsch, Jentzsch
 Jänsch, Jäntsch